Kühtreiber ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Kühtreiber (* 1963), österreichischer Geodät
 Thomas Kühtreiber (* 1967), österreichischer Bauhistoriker und Archäologe